Indokinakrig kan syfta på:

 Indokinakriget – ett krig mellan den vietnamesiska motståndsrörelsen Vietminh, ledd av Ho Chi Minh, och Frankrike 1946-1954
 Andra Indokinakriget – en militär konflikt under kalla kriget som utspelades i Vietnam, Laos och Kambodja mellan på ena sidan FNL och Nordvietnam och på andra sidan Sydvietnam och USA  1955–1975, se Vietnamkriget
 Tredje Indokinakriget
 Kambodjansk-vietnamesiska kriget – ett krig mellan Kambodja och Vietnam 1977-1989
 Kinesisk-vietnamesiska kriget – ett krig mellan Kina och Vietnam 1979